Kuczki ist ein polnischer Ortsname:
 Kuczki (Kalinowo), Kolonie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gut Kutzen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Kuczki (Uniejów), Dorf im Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch: Kuczki-Kolonia, Kuczki-Wieś